Eustrácio de Niceia - metropolita de Niceia
 Eustrácio de Constantinopla - patriarca de Constantinopla
 Eustrácio (filho de Soterico) - filho do oficial Soterico
 Eustrácio (censitor) - censitor bizantino